Сергей Сергеевич Максимов:
 Максимов, Сергей Сергеевич (1916—1967) — писатель, поэт и драматург, представитель русского зарубежья.
 Максимов, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский и казахстанский футболист.